Раден Салех (полное имя Раден Салех Саджаф Бустаман; 1807 или 1811 — 23 апреля 1880) — индонезийский художник арабо-яванского происхождения, живший в период существования Нидерландской Ост-Индии и иногда называемый пионером современного искусства в истории Индонезии. Был первым (европейским) художником, родившимся в Ост-Индии; его творчество, находившееся под сильным влиянием европейского романтизма первой половины XIX века, характеризуется слиянием европейских и индонезийских культурных традиций.

Родился в начале XIX века в богатой и уважаемой явано-арабской семье. Его отцом был индонезийский араб Сайид Абдулла Бустаман, дедом — Сайид Хусейн ибн Альви ибн Авал ибн Яхья.

В детстве Раден Салех брал уроки живописи в Богоре у бельгийского художника Пайена, который первым отметил его художественные способности. Ему удалось убедить голландские колониальные власти отправить талантливого юношу в Нидерланды для получения там художественного образования, и в итоге в 1829 году Салех покинул Ост-Индию и отбыл в Европу. Прибыв в Нидерланды, он учился живописи у Корнелиса Круземана и Андреаса Схелфхаута.

Во время обучения у Крусемана Салех приобрёл свои навыки в рисовании портретов, после чего несколько раз приглашался ко дворам европейских монархов для написания их портретов. С 1839 года на протяжении пяти лет жил при дворе ставшего его покровителем Эрнста I, герцога Саксен-Кобург-Готского (правил с 1824 по 1844 год). У Андреаса Схелфхаута Салех обучился приёмам ландшафтной живописи; он посетил множество городов Европы и Алжира. В Гааге дрессировщик львов разрешил ему наблюдать за своим львом, и этот опыт впоследствии позволил Салеху стать одним из ведущих художников-анималистов своего времени.

Большое количество картин кисти Салеха были выставлены в Государственном музее Амстердама. Часть из них погибла во время пожара в музее в 1931 году.

Прожив в Европе двадцать лет, Раден Салех вернулся в Ост-Индию в 1851 году. По возвращении работал куратором правительственной колониальной коллекции произведений искусства и писал портреты яванских аристократов и местные пейзажи. Из его работ, созданных в данный период, наиболее всего известна, особенно в Нидерландах, картина «Арест принца Дипонегоро». В последние годы своей жизни ещё раз посетил Европу; скончался в 1880 году.

Примечания

Библиография 
 
 Погадаев, Виктор. Романтик с острова Ява - "Восточная коллекция", М.: РГБ, 2014, № 1, с. 152-156. 
 Karnadi, Koes (editor) 2006) Modern Indonesian art : from Raden Saleh to the present day introduction by Suwarno Wisetrotomo; with contributions by Agung Hujatnikajennong ... [et al.] Denpasar : Koes Artbooks. ISBN 979-8704-02-9
 Heuken, Adolf (1982). Historical Sites of Jakarta. Jakarta, Indonesia: Cipta Loka Caraka.
 Yayasan Untuk Indonesia (2005). Ensiklopedi Jakarta: culture & heritage, Volume 3. Jakarta, Indonesia: merintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Indonesia}. ISBN 978-979-8682-52-0.

Художники Индонезии